Polsko-Bułgarska Izba Handlowa (buł. Полско–Българска Търговска Камара) jest organizacją, której celem jest wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy polskimi i bułgarskimi podmiotami gospodarczymi.

Formalnie Izba zarejestrowana jest jako spółka z o.o.

Siedziba 
Izba mieściła się przy ul. Bobrowieckiej 4a (2006-2016), obecnie przy ul. Kołobrzeskiej 2 (2016-).

Propolski samorząd gospodarczy w Bułgarii 
Patrz informacje zawarte pod
Polsko-Bułgarska Izba Przemysłowo-Handlowa

Bibliografia 
 Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1938, Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych Sp. z o.o., Warszawa
 książki adresowo-telefoniczne

Zobacz też 
 Ambasada Bułgarii w Polsce
 Polsko-Bułgarska Izba Przemysłowo-Handlowa

Izby gospodarcze
Stosunki polsko-bułgarskie
Gospodarka Bułgarii
Gospodarka Polski